Distretto di Pampa Hermosa – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Pampa Hermosa – distretto del Perù nella regione di Loreto